Vajda Dániel (1793–1860) református kollégiumi tanár, borászati szakíró
 Vajda Dániel (1998–) labdarúgó, kapus